Vilim IV., kralj Ujedinjenog Kraljevstva
 Vilim IV. Oranski